Serpentara steht für:

 Serpentara (Rom), ein Ortsteil im IV. Munizipium Monte Sacro nordöstlich der Altstadt von Rom
 Serpentara (Insel), eine kleine italienische Insel, 4 km südöstlich von Sardinien
 Serpentara, ein Eichenwald nahe der italienischen Gemeinde Olevano Romano